Доаньяль Паули Хёйгор (; род. 27 декабря 1983 года в Тофтире, Фарерские острова) — бывший фарерский футболист, универсал, выступавший за клубы «ИФ» и «Б68».

Карьера 
Доаньяль воспитывался в академиях тофтирского «Б68» и «ИФ» из Фуглафьёрдура. В составе вторых он дебютировал в  премьер-лиге Фарерских островов: 7 августа 2005 года в матче с «ТБ» игрок заменил Силлу Дави на 82-й минуте. Всего в своём первом сезоне на взрослом уровне Доаньяль принял участие в 6 встречах фарерского первенства. В 2006 году он стал игроком ротации состава и провёл 16 игр. 22 июня того же года игрок забил свой первый гол в карьере, поразив ворота «Скалы». По итогам сезона-2006 «ИФ» вылетел из премьер-лиги. Доаньяль остался в команде и помог ей оформить быстрое возвращение в класс сильнейших, забив 5 голов в 14 матчах первого дивизиона. Сезон-2008 он начинал в качестве основного игрока «ИФ», отыграв 7 встреч.

Летом 2008 года Доаньяль вернулся в «Б68» и принял участие в 11 матчах второй половины сезона, отметившись 2 забитыми мячами. В 2009 году он был твёрдым игроком основы тофтирцев, проведя все 27 игр чемпионата и забив 2 гола. Следующие 3 сезона Доаньяль был игроком ротации и в общей сложности отыграл 56 встреч в высшей фарерской лиге. В 2013 году «Б68» выступал в первом дивизионе, а Доаньяль потерял место в составе тофтирцев и сыграл там всего 1 игру. Сезон-2014 игрок провёл во второй команде «ИФ» и сыграл 7 матчей во втором дивизионе. 

В 2015 году Доаньяль был переведён в основной состав «ИФ», но отыграл всего 2 встречи в чемпионате. В 2016 году он стал использоваться в системе ротации клуба и провёл 13 игр. В сезоне-2017 Доаньяль принял участие в 19 встречах премьер-лиги, а «ИФ» понизился в классе по его итогам. Игрок остался в клубе и внёс свой вклад в победу «ИФ» в первой лиге следующего сезона, отличившись 5 раз в 17 матчах. Сезон-2019 Доаньяль начинал игроком основы «ИФ», приняв участие в 12 матчах и забив 2 гола. 23 июня 2019 года на 46-й минуте встречи с клубом «ЭБ/Стреймур» он получил травму и был заменён на Гундура Петерсена. После этой игры Доаньяль решил завершить свою футбольную карьеру.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Б68»
 Победитель первого дивизиона (1): 2013

 «ИФ Фуглафьёрдур»
 Победитель первого дивизиона (1): 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer
 Профиль на Soccerway
 Профиль на Transfermarkt
 Профиль на Worldfootball

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «Фуглафьёрдур»